Glada änkan kan syfta på:

 Glada änkan – en operett av Franz Lehár
 Glada änkan (djur) – en fiskart
 Glada änkan (plagg) – en torsolett
 Den glada änkan (film) – en kortfilm från 1907
 Glada änkan (film, 1934) – en långfilm från 1934
 Glada änkan (film, 1952) – en långfilm från 1952